Да́на Уи́тни Во́ллмер (; , Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американская пловчиха, 5-кратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира. Специализировалась в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 100 и 200 метров.

В 2000 году она участвовала в олимпийский квалификации в США. Участвовала в двух соревнованиях в 2004 Олимпийских играх и выиграла золотую медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Олимпийские игры 2008 года Дана Воллмер была вынуждена пропустить, но она продолжила свои выступления, в том числе, на Олимпиаде-2012, где трижды стала золотой медалисткой.

29 июля 2012 года на Олимпийских играх в Лондоне установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, результат 55,98 секунд. Рекорд был побит шведкой Сарой Шёстрём 2 августа 2015 года в Казани (55,74). Достижение Воллмер остаётся рекордом Северной и Южной Америки.

В конце июля 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
С 20 августа 2011 года Дана замужем за пловцом Энди Грантом. У супругов есть два сына — Арлин Джексон Грант (род. 06.03.2015) и Райкер Александр Грант (род. 04.07.2017).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Рекордсмены мира в плавании